Selkäsalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Selkäsalo (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Selkäsalo (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar